Никола́й Ко́четов:
 Кочетов, Николай Иванович (ок. 1742—1807) — российский государственный деятель, губернатор Костромской губернии (1798—1807).
 Кочетов, Николай Разумникович (1864—1925) — русский композитор, дирижёр, педагог, музыкальный и художественный критик, живописец.